Streker ist der Familienname folgender Personen:

 Denis Streker (* 1991), deutscher Fußballspieler
 Elżbieta Streker-Dembińska (* 1954), polnische Politikerin

Siehe auch:
 Strecker